Antinoe steht für:
 Titularerzbistum Antinoë, ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Antinoupolis, eine römische Stadt in Ägypten
 Antinoe (Tochter des Kepheus), in der griechischen Mythologie Tochter des Kepheus
 Antinoe (Tochter des Pelias), in der griechischen Mythologie Tochter des Pelias
 Antinoe (Frau des Lykurgos), in der griechischen Mythologie Frau des Lykurgos und Mutter des Ankaios und des Epochos